Уизотлако има више значења:

 Уизотлако (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Уизотлако (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику